Santa Cruz, spanska och portugisiska för "heligt kors", ibland stavat Santacruz kan avse:

Geografi

Angola 

 Município Santa Cruz, kommun, Uíge,

Argentina 

 Santa Cruz (provins i Argentina), 
 Santa Cruz, Catamarca, 
 Puerto Santa Cruz (kommunhuvudort),

Bolivia 

 Santa Cruz (departement), 
 Santa Cruz de la Sierra,

Brasilien 

 Santa Cruz do Capibaribe (ort), Pernambuco, 
 Santa Cruz, Rio Grande do Norte, 
 Reriutaba (ort), Ceará, 
 Santa Cruz do Sul, ort, Rio Grande do Sul, 
 Santa Cruz de Salinas (ort), Minas Gerais, 
 Santa Cruz Cabrália (kommunhuvudort), Bahia, 
 Santa Cruz (kommun), Rio Grande do Norte, 
 Santa Cruz (kommun i Brasilien, Paraíba), 
 Santa Cruz (kommun i Brasilien, Pernambuco), 
 Santa Cruz (flygplats), Mato Grosso do Sul, Corumbá, 
 Santa Cruz Cabrália (kommun), Bahia, 
 Santa Cruz Cabrália (kommunhuvudort), Bahia, 
 Santa Cruz do Capibaribe (kommun), Pernambuco, 
 Santa Cruz do Capibaribe (ort), Pernambuco, 
 Santa Cruz da Conceição (kommun), São Paulo, 
 Santa Cruz da Conceição (ort), São Paulo, 
 Santa Cruz do Escalvado (kommun), Minas Gerais, 
 Santa Cruz do Escalvado (ort), Minas Gerais, 
 Santa Cruz da Esperança (kommun), São Paulo, 
 Santa Cruz da Esperança (ort), São Paulo, 
 Santa Cruz das Palmeiras (kommun), São Paulo, 
 Santa Cruz das Palmeiras (ort), São Paulo, 
 Santa Cruz do Rio Pardo (kommun), São Paulo, 
 Santa Cruz do Rio Pardo (ort), São Paulo, 
 Santa Cruz de Salinas (kommun), Minas Gerais, 
 Santa Cruz de Salinas (ort), Minas Gerais, 
 Santa Cruz do Arari – Pará
 Santa Cruz da Baixa Verde – Pernambuco
 Santa Cruz de Goiás – Goiás
 Santa Cruz dos Milagres – Piauí
 Santa Cruz de Minas – Minas Gerais
 Santa Cruz de Monte Castelo – Paraná
 Santa Cruz do Piauí – Piauí
 Santa Cruz do Sul – Rio Grande do Sul
 Santa Cruz da Vitória – Bahia
  – stadsdel i Rio de Janeiro
 Base Aérea de Santa Cruz

Chile 

 Santa Cruz (kommun i Chile), 
 Santa Cruz (Chile),

Colombia 

 Santacruz (kommun), Nariño, 
 Santa Cruz de Mompox – en kommun

Se även
Mompós

Costa Rica 

 Santa Cruz (ort i Costa Rica), Guanacaste,

Dominikanska republiken 

 Santa Cruz de El Seibo
 Santa Cruz de Barahona

Ecuador 

 Santa Cruz (Galápagos)

Filippinerna 
 Santa Cruz, Laguna
 Santa Cruz (Occidental Mindoro)

Guatemala 

 Municipio de Santa Cruz Verapaz, kommun i Departamento de Alta Verapaz
 Santa Cruz Verapaz, kommunhuvudort, Departamento de Alta Verapaz, 
 Municipio de Santa Cruz Naranjo, kommun i Departamento de Santa Rosa
 Santa Cruz Naranjo, kommunhuvudort, Departamento de Santa Rosa, 
 Municipio de Santa Cruz La Laguna, kommun i Departamento de Sololá
 Santa Cruz La Laguna, kommunhuvudort, Departamento de Sololá, 
 Municipio de Santa Cruz del Quiché, kommun i Departamento del Quiché
 Santa Cruz del Quiché, ort

Honduras 

 Santa Cruz (ort i Honduras, Departamento de Copán), 
 Santa Cruz (kommun i Honduras, Departamento de Lempira, lat 14,32, long -88,50), 
 Santa Cruz (ort i Honduras, Departamento de Lempira, lat 14,02, long -88,38), 
 Santa Cruz (ort i Honduras, Departamento de El Paraíso), 
 Santa Cruz (ort i Honduras, Choluteca),

Jamaica 

 Santa Cruz (ort i Jamaica), Parish of Saint Elizabeth,

Kap Verde 

 Santa Cruz (ort i Kap Verde), Concelho de Santa Cruz, 
 Concelho de Santa Cruz, kommun,

Kuba 

 Santa Cruz del Norte, stad och kommun, 
 Santa Cruz del Sur, ort,

Mexiko 

 Santa Cruz Xoxocotlán (ort), Oaxaca, 
 Manzana Tercera de Santa Cruz Tepexpan, ort, Delstaten Mexiko, Jiquipilco, 
 Tecamac de Felipe Villanueva (kommunhuvudort i Mexiko), Morelos, 
 Santa Cruz Itundujia (ort), Oaxaca, 
 Santa Cruz Cuauhtenco, ort, Delstaten Mexiko, Zinacantepec, 
 Santa Cruz, Tamaulipas, 
 San Ildefonso, Ixtlahuaca, 
 Benito Juárez, Veracruz, 
 Santa Cruz Monjas, ort, Oaxaca, Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
 Santa Cruz, Campeche, 
 Santa Cruz, Tepecoacuilco de Trujano, 
 Santa Cruz (norra Chilapa de Álvarez kommun), 
 Santa Cruz, Yucatán, 
 Santa Cruz, Soledad de Doblado, 
 Santa Cruz, Castillo de Teayo, 
 El Porvenir Número Dos, ort, Puebla, San Gabriel Chilac, 
 Santa Cruz el Grande, ort, Jalisco, Poncitlán, 
 Santa Cruz del Valle, Mexiko, ort, Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga, 
 Santa Cruz de las Flores, Jalisco, 
 Santa Cruz, Sonora, ort, 
 Santa Cruz, Los Cabos, 
 Santa Cruz de Sauces, ort, Nuevo León, Galeana, 
 Santa Cruz, Luvianos, 
 Santa Cruz (kommun i Mexiko, Sonora, lat 31,21, long -110,58), 
 Santa Cruz, Querétaro Arteaga, 
 Santa Cruz, Ilamatlán, 
 Santa Cruz, Zempoala, 
 Santa Cruz, Tequila, 
 Santa Cruz, Tlapacoyan, 
 Santa Cruz, Cosamaloapan de Carpio, 
 Santa Cruz, Atlamajalcingo del Monte, 
 Santa Cruz, Copanatoyac, 
 Santa Cruz, Teotlalco, 
 Santa Cruz, San Juan Mixtepec -Dto. 08 -, 
 Santa Cruz, Nicolás Flores, 
 Santa Cruz, Palenque, 
 Santa Cruz, Amixtlán, 
 Santa Cruz, Santa María Yosoyúa, 
 Santa Cruz (södra Chilapa de Álvarez kommun), 
 Santa Cruz, Pantepec, 
 Santa Cruz, Atzalan, 
 Santa Cruz, Zinapécuaro, 
 Santa Cruz, Valle de Chalco Solidaridad, 
 Santa Cruz, San Simón Zahuatlán, 
 Santa Cruz, Malinaltepec, 
 Santa Cruz, Jonacatepec, 
 Santa Cruz, Juárez, 
 Santa Cruz, Ocosingo, 
 Santa Cruz, Santiago Atitlán, 
 Santa Cruz, Guanajuato, 
 Santa Cruz, Oxchuc, 
 Santa Cruz, Acatlán de Pérez Figueroa, 
 Santa Cruz, Viesca, 
 Santa Cruz, Cochoapa el Grande, 
 Santa Cruz, Tapilula, 
 Santa Cruz, Súchil, 
 Santa Cruz, Tepotzotlán, delstaten Mexiko, 
 Santa Cruz de Juventino Rosas (kommun), Guanajuato, 
 Santa Cruz de Juventino Rosas (ort), Guanajuato,

Portugal 

 Santa Cruz, Madeira – kommun i Madeira,

Salomonöarna 

 Santa Cruzöarna

Spanien 

 Santa Cruz (ort i Spanien, Andalusien), Provincia de Almería, 
 Santa Cruz, Llanera, Asturien, Province of Asturias, 
 Santa Cruz de la Sierra (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Santa Cruz de la Sierra (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Santa Cruz de Bezana (kommun), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Santa Cruz de Bezana (kommunhuvudort), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Santa Cruz de Grío (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Santa Cruz de Grío (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Santa Cruz de Moncayo (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Santa Cruz de Moncayo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Santa Cruz de la Salceda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Santa Cruz de la Salceda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Santa Cruz de la Serós (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Santa Cruz de la Serós (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Santa Cruz de Tenerife (provins), består av öarna Teneriffa, La Gomera, El Hierro och La Palma
 Santa Cruz de Tenerife, huvudstad på Teneriffa på Kanarieöarna
 Santa Cruz del Valle de los Caídos, ett monument i Madrid
 Santa Cruz de Boedo kommun, Palencia
 Santa Cruz de Nogueras kommun, Teruel
 Santa Cruz de La Palma, Kanarieöarna

USA 

 Santa Cruz, Kalifornien, countyhuvudort, Santa Cruz County,

Se även
 Santa Cruz County

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar